Голямото разчистване (на английски: Space Invaders) е австралийска лайфстайл телевизионна програма, която се излъчва по „Найн Нетуърк“ от 27 февруари 2021 г. Поредицата преобразява домовете и живота на онези, които са се озовали в безпорядък и бъркотия. В поредицата участват водещите Питър Уолш, Чери Барбър и Лукас Калахан.

През май 2021 г. сериалът е подновен за втори сезон.

Отбор 
 Питър Уолш – организиране и разчистване,
 Чери Барбър – реновиране,
 Лукас Калахан – търсене на съкровища.

Сезон 1 (2021)

В България 
В България сериалът започва на 11 януари 2022 г. по Фокс Лайф и се излъчва с разписание нов епизод от 14:15 от вторник до петък с повторение от 05:10. Ще свърши на 25 януари. Дублажът е на „Андарта Студио“. Ролите се озвучават от Елена Русалиева (от първи до четвърти епизод), Милица Цветкова (от пети епизод), Цветослава Симеонова, Емил Емилов и Иван Танев.

Вижте също 
 Бригада Нов дом

Източници

Външни препратки 
 Space Invaders – страница в IMDb

Австралийски сериали